Сезон 2013/14 е 110-ият сезон в историята на Реал Мадрид и 83-рият пореден сезон в Примера дивисион. Той обхваща периода от 1 юли 2013 г. до 30 юни 2014 г. Отборът ще се състезава за рекордната 33-та титла в Испания, 10 титла в Шампионската лига, който сезон е 17-и пореден в този му формат. Реал Мадрид също така ще започне надпреварата и за Купата на Испания от 1/16 финалите, когато стартират участието си и всички останали отбори от Примера дивисион.

Реал Мадрид стартира лятната си почивка между сезоните без треньор като предишния такъв, Жозе Моуриньо се завърна отново в английския Челси. През последните месеци най-спряганите имена за наследник на Жозе Моуриньо са Карло Анчелоти на ПСЖ и доскорошният треньор на Байерн Мюнхен и бивш такъв от преди години на Реал Мадрид, Юп Хайнкес.В крайна сметка на 25 юни 2013 г. официалният сайт на Реал Мадрид обяви, че новият треньор за срок от 3 години ще бъде Карло Анчелоти.

От този сезон спонсор на клуба става авиокомпанията „Emirates Airline“ като на фланелките ще бъде изписано името „Fly Emirates“ (Флай Емирейтс). Договорът с компанията е за срок от 5 години до края на сезон 2017/2018, а преди това няколко години официален спонсор беше онлайн платформата за спортни залози „Bwin.com“

Реал Мадрид се събира на първа тренировка за новия сезон на 15 юли 2013 г. като петима играчи получават разрешение да се присъединят по-късно към отбора заради задълженията си към националните отбори на  и  и участието им в турнира за Купата на Конфедерациите.Това са Икер Касияс, Алваро Арбелоа, Серхио Рамос, Раул Албиол и Марсело, които се присъединяват към отбора между 22 и 24 юли.

Преглед на сезона

Класиране

Настоящ състав

Нови

Напуснали

Примера дивисион 
Общият брой кръгове през сезона са 38.

Първи полусезон 
 Включва мачове в периода от 17 август 2013 г. до 12 януари 2014 г.

Втори полусезон 
 Включва мачове в периода от 18 януари 2014 г. до 17 май 2014 г.

Шампионска лига

Групова фаза 
 Включва мачове в периода от 17 септември 2013 г. до 10 декември 2013 г.

 Последна промяна: 11 декември 2013

Осминафинал 
 Жребият беше теглен на 16 декември 2013 г. Първият се игра на 26 февруари 2014, а реваншът на 18 март 2014

Четвъртфинал 
 Жребият беше теглен на 21 март 2014 година. Първият мач се игра на 2 април, а реванша на 8 април 2014 година.

Полуфинал 
 Жребият беше теглен на 11 април 2014 година. Първият мач се изигра на 23 април, а реванша на 29 април 2014 година.

Финал 
 Финалът се изигра на 24 май 2014 г. в Лисабон, Португалия

Купа на Испания 
Реал Мадрид започна надпреварата за Купата на Краля през сезон 2013/14 от 1/16 финалите.

1/16 финали

1/8 финали

1/4 финали

1/2 финали

Финал

Приятелски срещи

Статистика 
 Включва статистика на голмайсторите и асистенциите през настоящия сезон във всички турнири.

Голмайстори 

 Последна промяна: 24 май 2014

Хеттрик 

 Кристиано Роналдо има 23 хеттрика с екипа Реал Мадрид
 Гарет Бейл има 1 хеттрик с екипа Реал Мадрид
 Последна промяна: 24 май 2014

Асистенции 

 Последна промяна: 24 май 2014

Стартов състав 

 Последно обновяване – 9 ноември 2013

Външни препратки 
 Официален сайт на клуба
 Официален фен сайт за България 
 Реал Мадрид – статистика

Бележки

Източници 

Футболни отбори през сезон 2013/14
Реал Мадрид сезони